Рязановщина — название населённых пунктов в России:

 Рязановщина — деревня в Иркутском районе Иркутской области.
 Рязановщина — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Рязановщина — деревня в Осташковском районе Тверской области.